МегаФон Login — серия смартфонов и планшетов компании Мегафон на базе ОС Android. Могут использоваться только с SIM-картой сети МегаФон. Смартфоны данной серии производятся по заказу ОАО МегаФон различными компаниями из КНР, планшеты — компанией Foxda Technology Industrial (КНР).

В серию входят:
 смартфоны:
 МегаФон Login
 МегаФон Login 2
 МегаФон Login+
 МегаФон Login 3
 планшеты:
 МегаФон Login
 МегаФон Login 2
 МегаФон Login 3

Основным достоинством устройств этой серии называется крайне низкая цена при нормальной производительности.

См. также 
 МегаФон Login (смартфон)

Примечания

Ссылки 
 Мобильные телефоны МегаФон // Официальный сайт
 Планшеты МегаФон // Официальный сайт

Смартфоны Мегафон
Интернет-планшеты
Устройства на базе Android